L'era glaciale (Ice Age) – film d'animazione del 2002 diretto da Chris Wedge
L'era glaciale (Ice Age) – serie cinematografica
Ice Age – gruppo musicale statunitense
Ice Age – singolo di Denzel Curry